Der Infiniti Q30 ist ein Pkw der Kompaktklasse des japanischen Automobilherstellers Infiniti.

Geschichte 
Einen ersten Ausblick auf ein Modell der Kompaktklasse zeigte Infiniti bereits auf der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2013 in Frankfurt am Main mit dem Q30 Concept. Die Serienversion wurde erstmals auf der IAA 2015 der Öffentlichkeit präsentiert. Zwischen Dezember 2015 und März 2020 wurde das Fahrzeug im britischen Nissan-Werk in Sunderland produziert.

Technische Daten 
Durch die Kooperation von Renault-Nissan mit Mercedes-Benz basiert der Q30 auf der Mercedes-Benz A-Klasse, die Motoren stammen sowohl von Renault (1.5d) als auch von Mercedes-Benz. Der QX30 ist die SUV-Version des Q30.

Zulassungszahlen 
Im ersten Verkaufsjahr 2016 wurden in der Bundesrepublik 974 Q30 – davon 752 mit Dieselantrieb und 441 mit Allradantrieb – neu zugelassen. 2017 hatten 248 von insgesamt 513 neu zugelassenen Q30 einen Dieselmotor, 242 verfügten über Allradantrieb. 2018 entfielen von insgesamt 321 neu zugelassenen Q30 203 auf einen Dieselmotor und 113 auf ein allradgetriebenes Modell. Von den insgesamt 89 neu zugelassenen Q30 hatten 2019 sechs einen Dieselmotor und 28 Allradantrieb. 2020 hatten von 67 neu zugelassenen Q30 keiner einen Dieselmotor und 36 Allradantrieb.

Insgesamt wurden damit zwischen 2016 und 2020 in Deutschland 1.964 Infiniti Q30 neu zugelassen.

Weblinks 

 offizielle Website

Einzelnachweise 

Fahrzeug der Kompaktklasse
Kombilimousine